Canada
 New Richmond – città del Québec
 Stati Uniti d'America
 New Richmond – città della Contea di Montgomery, Indiana
 New Richmond – villaggio della Contea di Clermont, Ohio
 New Richmond – città della Contea di St. Croix, Wisconsin